Liao (achternaam)
 Liao (rivier)
 Liao-dynastie